Bosznia-Hercegovina
Mihatovići falu Tuzla községben a Tuzlai kantonban

 Horvátország
Mihatovići falu Poreč községben, Isztria megyében